Neolipobranchius är ett släkte av ringmaskar. Neolipobranchius ingår i familjen Scalibregmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Neolipobranchius